Just Another Night – traccia dell'album Back to Earth di Cat Stevens del 1978.
Just Another Night – singolo di Mick Jagger del 1985, dall'album She's the Boss.
Just Another Night – album del 2005 di Ian Hunter.